

Musique 

 1973 : A Million Miles Away  est un single de l'album Tattoo de Rory Gallagher ;
 1974 : A Million Miles Away  est un single de l'album Irish Tour '74 de Rory Gallagher ;
 1981 : A Million Miles Away  est un single de l'album Turn Back du groupe Toto ;
 1982 : Million Miles Away  est un album du groupe The Plimsouls ;
 1986 : Million Miles Away  est une compilation du groupe Hanoi Rocks ;
 1989 : Million Miles Away est un single de l'album Fire du groupe EZO ;
 1992 : Million Miles Away est un single de l'album Love Is de Kim Wilde ;
 1999 : A Million Miles Away  est un single de l'album Livefields du groupe Toto ;
 2001 : Million Miles Away est un single de l'album Conspiracy of One du groupe The Offspring ;
 2001 : A Million Miles Away est un single de l'album Lenny de Lenny Kravitz ;
 2006 : A Million Miles Away est un single de l'album A Girl like Me de Rihanna ;
 2008-2009 : Million Miles Away est un single des albums Playing Folk Songs et Here We Go Again du groupe Dirty Fonzy.